Pink Floyd – debiutancka europejska trasa koncertowa grupy Pink Floyd, która odbyła się w 1968 r. Trasa była podzielona na 2 części; zespół na scenie wystąpił 66 razy.

Program koncertów 
 „Astronomy Domine”
 „Interstellar Overdrive”
 „Set the Control for the Heart of the Sun”
 „Pow R. Toc. H”
 „Let There Be More Light”
 „The Massed Gadget Hercules” (pierwsze wykonanie w Amsterdamie 23 maja)
 „Flaming”
 „Keep Smiling People” (demo nagrania „A Careful With That Axe, Eugene)

Pozostałe utwory, grane nieregularnie 
 „Remember Day” (wyłącznie Rzym; 6 maja 1988)
 „It Would Be So Nice Day” (wyłącznie Falmer; 11 maja 1968)

Podczas trasy zespół włączył do programu koncertów dwa utwory: „Remember Day” (wyłącznie w Rzymie (6 maja) oraz „It Would So Be Nice Day” (wyłącznie w Falmer (11 maja)).

Lista koncertów

Pierwsza część trasy 
 17 lutego – Terneuzen, Holandia – Patronaatsgebouw
 22 lutego – Leuven, Belgia – Rijschool
 23 lutego – Antwerpia, Belgia – Pannenhuis
 24 lutego – Bruksela, Belgia – Cheetah Club
 25 lutego – Bussum, Holandia – De Engh
 26 lutego – Cambridge, Anglia – Lion Hotel
 9 marca – Manchester, Anglia – Manchester Technical College
 14 marca – Belfast, Irlandia Północna – Whithla Hall (2 koncerty)
 15 marca – Oksford, Anglia – Clardenond Restaurant w Stage Club
 16 marca – Tagg's Island, Anglia – Casino Hotel
 20 marca – Liverpool, Anglia – New Grafton Rooms
 22 marca – Londyn, Anglia – Woolwich Polytechnic
 18 i 19 kwietnia – Rzym, Włochy – Piper Club
 20 kwietnia – RAF Waddington, Anglia – Raven Club
 3 maja – Londyn, Anglia – Westfield College
 6 maja – Rzym, Włochy – Palazzo dello Sport EUR
 11 maja – Falmer, Anglia – University of Sussex
 17 maja – Londyn, Anglia – Middle Earth Club
 23 maja – Amsterdam, Holandia – Paradiso (2 koncerty)
 24 maja – Lapworth, Anglia – The Punchbowl Hotel
 25 maja – Wishaw, Anglia – The Belfry Hotel
 26 maja – Londyn, Anglia – PF Middle Earth Club
 31 maja – Amsterdam, Holandia – The Paradiso and then The Fantasio (2 koncerty)
 1 czerwca – Amsterdam, Holandia – Lijn 3 oraz Bussum, Holandia – De Engh
 2 czerwca – Vlissingen, Holandia – Concertgebouw
 3 czerwca – Heesch, Holandia – De Pas
 8 czerwca – Haverfordwest, Walia – Market Hall
 12 czerwca – Cambridge, Anglia – sala May Ball w Kings College
 14 czerwca – Londyn, Anglia – University College
 15 czerwca – Manchester, Anglia – Magic Village
 21 czerwca – Oksford, Anglia – sala Commemoration Ball w Balliol College
 22 czerwca – Haga, Holandia – Houtrusthallen
 26 czerwca – Sheffield, Anglia – Sheffield University
 28 czerwca – Shrewsbury, Anglia – Music Hall
 29 czerwca – Londyn, Anglia – Hyde Park (darmowy koncert)

Druga część trasy 
 31 sierpnia – Kasterlee, Belgia – Kastival 68 Festival
 4 września – Richmond, Anglia – Richmond Athletic Club
 13 września – Erdington, Anglia – Mothers
 20 września – Bristol, Anglia – Victoria Rooms
 27 września – Dunoon, Szkocja – Queens Hall
 1 października – Glasgow, Szkocja – The Maryland Ballroom
 4 października – Erdington, Anglia – Mothers
 5 października – Kew, Londyn, Anglia – The Boat House
 6 października – Belsize Park, Londyn, Anglia – The Country Club
 16 października – Lyon, Francja – Theatre du Huitieme
 19 i 20 października – Bruksela, Belgia – Theatre 140 (20 października w Theatre 140 odbyły się dwa koncerty)
 26 października – Londyn, Anglia – Imperial College
 7 listopada – Bayswater, Londyn, Anglia – Porchester Hall
 8 listopada – Wood Green, Londyn, Anglia – Fishmonger's Arms
 16 listopada – Olten, Szwajcaria – Restaurant Olmer-Hammer
 17 listopada – Zurych, Szwajcaria – Kongresshaus
 22 listopada – Richmond, Anglia – Richmond Athletic Club
 23 listopada – Londyn, Anglia – Regent Street Polytechnic
 24 listopada – Belsize Park, Londyn, Anglia – Country Club
 27 listopada – Newcastle-under-Lyme, Anglia – Keele University
 29 listopada – Londyn, Anglia – Bedford College
 5 grudnia – Bournemouth, Anglia – Royal Arcade Ballroom
 15 grudnia – Newcastle upon Tyne, Anglia – City Hall
 27 grudnia – Rotterdam, Holandia – De Doelen
 28 grudnia – Utrecht, Holandia – Margiethral-Jaarbeurs

Muzycy 
 David Gilmour – gitara, wokal
 Roger Waters – gitara basowa, wokal
 Richard Wright – keyboardy, wokal
 Nick Mason – perkusja

Trasy koncertowe Pink Floyd
Trasy koncertowe w 1968